«Хроники сумерек» — двойной концертный DVD российской пауэр-метал группы «Эпидемия». Состоит из двух частей, каждая из которых позиционируется как самостоятельный альбом:

 Хроники сумерек: 10 лет пути (часть первая);
 Хроники сумерек: Эльфийская рукопись (часть вторая).